K47 ou K.47 peut faire référence à :
 Sonate K. 47, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
  Veni Sancte Spiritus, K. 47, œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres